After Eden est le  album de Kalafina, sorti sous le label Sony Music Entertainment Japan le  au Japon.

Présentation 
Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 11 semaines pour un total de  exemplaires vendus. Trois chansons viennent de leurs précédents singles, Kagayaku Sora no Shijima ni wa et Magia. Il sort en format CD et CD+DVD. L'édition CD+DVD contient un pamphlet deluxe de 40 pages.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du CD
  Fiche officielle du CD+DVD
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Kalafina
Album musical sorti en 2011
Album publié par Sony Music Entertainment Japan